Taher est un nom de famille notamment porté par : 

 Ali Taher (1961-2021), homme politique indonésien ;
 Baba Taher (947-1032), grand soufi et poète iranien ;
 Bibiro Ali Taher (1998-), athlète tchadienne ;
Ly Taher Dravé (1972-), femme politique malienne ;
 Mahamat Allahou Taher (1957-), homme politique tchadien ;
 Nahed Taher (?-), économiste saoudienne ;
 Tareq Mubarak Taher (1986-), athlète de Bahreïn ;
 Yaqoub Al Taher (1983-), joueur de football koweïtien ;

Toponymes 
 Daïra de Taher, daïra d'Algérie située dans la wilaya de Jijel
 Taher, ville d'Algérie située dans la daïra du même nom